Крохан (Роскоммон) — деревня в Ирландии, находится в графстве Роскоммон (провинция Коннахт).
 Крохан (Оффали) — деревня в Ирландии, находится в графстве Оффали (провинция Ленстер).